Kirin встречается в названиях следующих компаний:
 Kirin Holdings — японская пивоваренная группа.
 Kyowa Kirin — японская фармацевтическая компания, дочерняя структура Kirin Holdings.
 Торговая марка китайской компании HiSilicon Technologies, дочерней компании Huawei.
 Kirin 659
 Kirin 710
 Kirin 810
 Kirin 820
 Kirin 970

См. также 
 Цилинь